Defeito de massa - conceito em física nuclear
Bug - em informática, um defeito no computador

Veja também 
Qualidade

Desambiguação